Federico (1339 - 4 de diciembre de 1393) fue duque de Baviera desde 1375. Era el segundo hijo de Esteban II e Isabel de Sicilia.

Familia
Sus abuelos maternos fueron Federico III de Sicilia y Leonor de Anjou. Los padres de ella eran Carlos II de Nápoles y María Árpad de Hungría.

María era una hija de Esteban V de Hungría y su esposa, la reina Isabel, que era hija de Zayhan de Kuni, un jefe cumano y había sido pagana antes de su matrimonio.

Esteban V era un hijo de Béla IV de Hungría y María Laskarina. María Laskarina era una hija de Teodoro I Láscaris y Ana Comnena Angelina. Ana era hija del emperador de Oriente Alejo III y Eufrósine Ducaina.

Reinado
Desde 1375 hasta 1392 gobernó Baviera-Landshut junto con sus hermanos Esteban III y Juan II y logró administrar la parte más rica del ducado, la región de Landshut que también mantuvo después de la división de Baviera entre los hermanos en 1392, cuando Baviera-Landshut se vio reducida ya que se segregaron Baviera-Ingolstadt y Baviera-Múnich para sus hermanos.

En 1383 Federico luchó del lado de los franceses en Flandes contra los ingleses. Visitó a su tío Alberto I de Straubing-Holanda en Quesnoy y participó en el asedio de Bourbourg. El 1 de noviembre fue por una pensión anual de 4000 francos en París al servicio del rey Carlos VI, cuyo matrimonio con su sobrina Isabel concertó él, significativamente. En el verano de 1385 acompañó a Isabel - más tarde llamada Isabeau de Baviera - a Amiens para su matrimonio con el rey.

En 1387 Federico apresó al arzobispo de Salzburgo para obligarlo a acabar su alianza con la confederación de ciudades en Suabia. Federico fue un asesor del rey Wenceslao de Bohemia en asuntos legales y un candidato favorable para la sucesión del rey cuando murió en 1393 en Budweis, Bohemia meridional. En Baviera-Landshut le sucedió su hijo, Enrique.

Matrimonio y descendencia
Se casó dos veces. La primera, en 1360, con Ana de Neuffen, hija de Bertoldo VII de Neuffen. En este matrimonio sólo tuvo una hija, Isabel (Isabella) (1361-17 de enero de 1382), quien se casó con Marco Visconti, señor de Parma.

En segundo lugar, se casó el 2 de septiembre de 1381 con Maddalena Visconti, hija de Bernabò Visconti y Beatrice Regina della Scala. Fueron sus hijos:
 Enrique XVI el Rico (1386-1450).
 Juan, murió joven.
 Isabel (1383-13 de noviembre de 1442, Ansbach), casó con Federico I, margrave de Brandeburgo.
 Margarita (n. 1384), murió joven.
 Magdalena (1388-1410), se casó en 1404 con el conde Juan Meinhard VII, conde de Gorizia.

Antepasados

Duques de Baviera del siglo XIV de la dinastía Wittelsbach
Fallecidos en České Budějovice